Флуктуационно-диссипационная теорема
 Фотодинамическая терапия